Die League of Ireland 1976/77 war die 56. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Dundalk FC.

Sligo Rovers gewann zum ersten Mal seit genau 40 Jahren, und zum letzten Mal für die nächsten 35 Jahre, die Meisterschaft.

Modus 
Die vierzehn Mannschaften spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Für Cork Hibernians (aufgelöst) wurde Albert Rovers in die Liga aufgenommen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1977
Fußballsaison 1976/77